Geografia:
Serres:
Serra de Sant Miquel: serra situada al municipi de Calonge de Segarra (Anoia)
Serra de Sant Miquel: serra situada al municipi de les Avellanes i Santa Linya (Noguera)
Serra de Sant Miquel: serra situada als municipis de Gelida (Alt Penedès) i Castellví de Rosanes i Corbera de Llobregat (Baix Llobregat)